Diese Liste der Studentenverbindungen in Leipzig verzeichnet die derzeit 15 aktiven sowie die zahlreichen vertagten und erloschenen Studentenverbindungen an der traditionsreichen Universität Leipzig, der Handelshochschule Leipzig sowie weiterer Leipziger Studieneinrichtungen.

Aktive Verbindungen

Vertagte, verlegte und erloschene Verbindungen

Siehe auch 
 Korporationsverband
 Senioren-Convent zu Leipzig

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 86–92.

Einzelnachweise 

!
Leipzig